Stony Creek (New York)
 Stony Creek (Virginie)

Homonymie de localités aux États-Unis